Rafael Mitjana puede hacer referencia a:

 Rafael Mitjana y Gordón, musicólogo español; o
 Rafael Mitjana y Ardison, arquitecto español.